Ллойд Вернет Бриджес-младший (; 15 января 1913 — 10 марта 1998) — американский актёр. Отец актёров Бо и Джеффа Бриджеса.

Карьера 
Бриджес родился в 1913 году в Сан-Леандро, Калифорния. Его отец хотел, чтобы мальчик стал юристом, однако тот со школьных дней мечтал об актёрской карьере. В 1936 году молодой Ллойд Бриджес, не привлекая к себе повышенного внимания, уже сыграл в своём первом фильме. В 1939 году он дебютировал на Бродвее в постановке «Отелло».

В художественных фильмах Бриджес играл преимущественно небольшие роли и никогда не был одной из ведущих звёзд Голливуда. Тем не менее, у него было немало запоминающихся работ в кино. К числу таковых, к примеру, относится роль Харви Пелла в вестерне 1952 года «Ровно в полдень». С 1957 по 1961 год Бриджес играл в телесериале «Морской охотник» (), принёсшем ему широкую известность в США. Также он был частым гостем в мини-сериалах, таких как «Корни», «Как был завоёван запад», «Звёздный крейсер „Галактика“» (1978). Дважды номинировался на «Эмми».

Ближе к концу карьеры Бриджес открыл в себе комедийные способности и снялся в ряде пародийных фильмов: «Аэроплан!», «Горячие головы», «Мафия Джейн Остин!» и других.

Личная жизнь 
Во время учёбы в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, где он изучал политологию, Бриджес встретил свою будущую жену Дороти Симпсон. Они поженились в 1938 году в Нью-Йорке и не расставались до самой смерти. У семейной пары было трое сыновей и дочь. Двое его детей, Бо Бриджес и Джефф Бриджес, пошли по стопам отца и ныне также являются известными актёрами.

Ллойд Бриджес скончался в марте 1998 года, всего через несколько недель после окончания съёмок фильма «Мафия Джейн Остин!».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

«Чёрный список» Голливуда
Киноактёры США